Playa de Torrenueva puede referirse a:

Playa de Torrenueva, en La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz (España).
Playa de Torrenueva, en Torrenueva Costa, provincia de Granada (España).